Periscope ( – Periskop) steht für:

 Periscope (App), Streaming-App
 Periscope GmbH, deutscher Elektronikhersteller